Titla ist der Nachname von:

 Mary Kim Titla (* 1960), US-amerikanische Journalistin und Fernsehreporterin

Titlá bezieht sich auf:

 Titlá, Folk-Band aus Südtirol